Sentiero della Pace (in tedesco Friedensweg), sentiero lungo 450 Km dallo Stelvio alla Marmolada che ripercorre i luoghi della prima guerra mondiale
le vie della pace (in tedesco Friedenswege, detto anche sentiero della pace) è un sentiero in Slovenia sul fronte dell'Alto Isonzo
 Sentiero francescano della pace, tra Città di Castello e Gubbio
 Sentiero della Pace, sentiero corredato da punti di meditazione che collega la zona sportiva di Caldaro sulla Strada del Vino con la frazione di Castelvecchio, passando per la gola del Rastenbach e le rovine della chiesa di San Pietro.